Die Franken Challenge 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Mai bis 6. Juni 2010 in Fürth stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 sowie der Head German Masters Series 2010 und die 25. Ausgabe des Turniers auf Challenger-Ebene. Es wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Robin Haase, der im Finale den ebenfalls ungesetzten Tobias Kamke besiegte. Er blieb damit im gesamten Turnier ohne Satzverlust. Es war sein zweiter Challenger-Titel in dieser Saison und der fünfte seiner Karriere. Vorjahressieger Peter Luczak schied in diesem Jahr bereits im Achtelfinale aus.

Es gewannen die an Position zwei gesetzten Dustin Brown und Rameez Junaid, die sich im Finale gegen die an Position drei gesetzten Martin Emmrich und Joseph Sirianni durchsetzten. Titelverteidiger Rubén Ramírez Hidalgo und Santiago Ventura traten in dieser Konstellation nicht mehr an. Hidalgo scheiterte mit seinem diesjährigen Partner Rogier Wassen an Position eins gesetzt im Halbfinale, Ventura trat in diesem Jahr nicht an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelwettbewerbs bestand in diesem Jahr nur aus 14 Paarungen, sodass die beiden topgesetzten Doppel ein Freilos in der ersten Runde bekamen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 134 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 135 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 149 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Fürth